Erik Balling (1924, Nyborg  2005, Copenhague), scénariste et réalisateur (codirecteur) danois
 Franz Anton von Balling (1800, Sulzfeld  1875, Kissingen), médecin et entrepreneur allemand
 Friedrich Balling (1803, Gabrielahütten (), Bohême  1859, Chomutov), chimiste tchèque, et co-manager dans l'industrie minière
 Karl Albert Max Balling (1835, Prague  1896, Příbram), chimiste et observateurs cabane tchèque
 Karl Josef Napoleon Balling (1805, Gabrielahütten  1868, Prague), chimiste tchèque, recteur de l'Ecole polytechnique de Prague
 Michael Balling (chimiste) (1776, Rothenhaus ()  1848, Rokycany), chimiste tchèque
 Michael Balling (1866, Heidingsfeld  1925, Darmstadt), altiste et chef d'orchestre allemand
 Rudi Balling (* 1953, Pützborn, Daun), généticien allemand

 le degré Balling, une unité indiquée par densimètre à flotteur (ou saccharimètre)

Références 

Homonymie de patronyme danois
Homonymie de patronyme germanique
Famille tchèque